KZT – codice valutario ISO 4217 del Tenge kazako, valuta del Kazakistan